Nzo steht für:
 N’zo, Fluss in Westafrika

Nzo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Nzo (1925–2000), südafrikanischer Politiker

Siehe auch:
 NZO